Een verkeersweg:
 N896 (België)
 N896 (Nederland), zie Provinciale weg 896

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing